Birgit Conix (née en 1965), femme d’affaires belge
 Christine Conix (née en 1955), architecte belge